Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 215-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 215-ös busz (Budapest)megszűnt

 215-ös busz (Kecskemét)megszűnt